Bahri bezeichnet:
 Bahri (Name), einen arabischen und türkischen Personennamen

 Al-Chartum Bahri, Stadt im Sudan
 Debubawi Kayih Bahri, Region in Eritrea
 Semienawi Kayih Bahri, Region in Eritrea
 Bahri-Dynastie, stellte von 1279 bis 1382 die Sultane der Mamluken in Ägypten
 Deir el-Bahari, antike Nekropole in Ägypten

Siehe auch:
 Bari (Begriffsklärung)